Mogasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mogasjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (21,6 ha)
Mogasjön (Roasjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (4,97 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn